Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1981 года — легкоатлетический матч между сборными СССР и США, который состоялся 10-11 июля в Ленинграде и закончился победой сборной СССР со счётом 204:178.

Результаты 

Результаты победителей у мужчин

Результаты победителей у женщин

Примечания

Другие статьи 
 Матчи СССР — США по лёгкой атлетике

Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Июль 1981 года
Спорт в России в 1981 году
1981 год в Санкт-Петербурге
1981 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России